Броми́д бери́ллия (бро́мистый бери́ллий) — химическое соединение с формулой BeBr2. Относится к галогенидам. Очень гигроскопично и хорошо растворимо в воде, этиловом спирте и диэтиловом эфире. Высокотоксичен и канцерогенен, вдыхание пыли, содержащей оксид, соли, галогениды бериллия и металлический бериллий, вызывает бериллиоз.

Получение и свойства 
Бромид бериллия может быть получен взаимодействием металлического бериллия с бромом при температурах от 500 °C до 700 °C:
 

Бромид бериллия также образуется при взаимодействии оксида бериллия с бромоводородом (как газообразным, так и с водным раствором):

Химические свойства 
Бромид бериллия в атмосфере CO2 возгоняется без разложения. Это свойство можно использовать для его очистки.

Применение 
Бромид бериллия, в виде комплекса с диэтиловым эфиром [Be(С2Н5)2O)2]Br2, служит чрезвычайно активным катализатором для органических реакций бромирования.

Токсичность 
Бромид бериллия, как и все соли этого металла, является ядовитым.

Примечания 

бериллия
Галогениды металлов